Química: Glúcid.
 Gastronomia: Sucre, substància usada per a endolcir aliments.
 Biografies:
 Antonio José de Sucre, (1795-1830) polític i militar veneçolà, destacat líder independentista d'Amèrica del Sud.
 Josep Maria de Sucre i de Grau, (Barcelona, 1886-1969), intel·lectual, poeta i pintor.
 El noi del sucre motiu de Salvador Seguí, sindicalista català.
 Geografia:
 Sucre (Bolívia), capital administrativa de Bolívia.
 Sucre (Colòmbia), municipi colombià del departament de Sucre.
 Departament de Sucre, divisió administrativa de Colòmbia.
 Sucre (estat), un estat de Veneçuela.